Васянович Олександр Олександрович (  — ) — стрілець 1 кулеметного відділення  кулеметного взводу військової частини А4080.

Життєвий шлях 
В 2012 році вступив до Центра професійно-технічної освіти м. Житомира, на професію «Машиніст крана автомобільного, слюсар з ремонту автомобілів, водій».

Строкову військову службу проходив в м. Чернігів (в/ч Т-0500), працював в сфері будівництва. Коли розпочалася російсько-українська війна, добровільно поїхав до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату), був мобілізований у квітні 2022 року.

Олександр Васянович загинув під м. Бахмут, 10 жовтня 2022 року.

15 жовтня 2022 року Олександра Васяновича було похоронено в смт. Іршанськ.

Примітки